5 miejscowości w Polsce: 
 Golejewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Jeziora Wielkie 
 Golejewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Gozdowo 
 Golejewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Pakosław
 Golejewo – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Pełczyce